Лесино — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Лесино — деревня в Барановичском районе Брестской области.
 Лесино — деревня в Толочинском районе Витебской области.